Op 12 december 1990 werden parlementsverkiezingen gehouden in Denemarken. Hoewel de Socialdemokraterne een sterke winst had bij deze verkiezingen, kon de coalitie van Poul Schlüter verder aan de macht blijven ondanks dat Radikale Venstre de regering verliet. De coalitie bestond dus nog uit de Conservatieve Volkspartij en Venstre. De opkomst was 82.8% in Denemarken, 54.4% in de Faeröer en 50.8% in Groenland.

Resultaten

Bronnen 
 

Verkiezingen in Denemarken
Verkiezingen in 1990